Alix Jaccard (1905–1976), Zwitsers politicus
 Fernand Jaccard (1907–2008), Zwitsers voetballer en voetbaltrainer
 Gustave Jaccard (1809–1881), Zwitsers politicus
 Louis Jaccard (1848–1908), Zwitsers politicus
 Louis-Samuel Jaccard, Zwitsers politicus
 Marius Jaccard (1898–1978), Zwitsers ijshockeyspeler
 Paul Jaccard (1868–1944), Zwitsers botanicus

Zwitserse achternaam